Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1932 je drugo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 4. in 6. februarjem 1932 v Cortini d'Ampezzo, Italija, v treh disciplinah za moške in ženske. Prvič sta potekali tekmi v kombinaciji.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 
 A. Hochholdinger: FIS-Rennen in Cortina d’Ampezzo 1932. In: Jahrbuch des Schweizerischen Skiverbandes. 28. Jahrgang, 1932. S. 163–165.
 Willy Bonomo: Die FIS-Rennen in Cortina d’Ampezzo. In: Der Schneehase. Jahrbuch des Schweizerischen Akademischen Ski-Club. Band 2, No. 6, 1932. S. 213–220.

1932
1932 v športu
Športne prireditve v Italiji
Šport v Cortini d'Ampezzo